Giles – angielski wariant imienia Idzi (Egidiusz).

Osoby o imieniu Giles:
 Giles Gilbert Scott – architekt
 Giles Barnes – piłkarz
 Giles Foden – pisarz
Osoby o nazwisku Giles:
 Herbert Giles – sinolog
 Michael Giles – muzyk
 Peter Giles – muzyk
 Elliot Giles – lekkoatleta
 Ernest Giles – odkrywca
Gminy w USA:
 Giles (ang. Giles Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Giles (ang. Giles County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Giles (ang. Giles County) – w stanie Wirginia

Imiona
Angielskie nazwiska